Belzner ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Belzner (1901–1979), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Hermann Belzner (1919–1991), deutscher Jurist und Politiker (SPD)